Erlemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Erlemann (* 1953), deutsche Stadtplanerin und Pionierin
 Clemens Erlemann (1865–1937), Bauunternehmer 
 Edmund Erlemann (1935–2015), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Gustav Erlemann (1876–1936), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hartmut Erlemann († 2014), deutscher Antiquar
 Jochem Erlemann (1938–2009), deutscher Anlage-Experte und Finanzjongleur
 Kurt Erlemann (* 1958), deutscher evangelischer Theologe
 Rudolf Erlemann (1932–2015), deutscher Brigadegeneral